Cocculina beani är en snäckart som beskrevs av Dall 1882. Cocculina beani ingår i släktet Cocculina och familjen Cocculinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
beani